Бе́ковский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Пензенской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Беково.

Приобрёл широкую известность вследствие скандала с «пензенскими затворниками», которые осенью 2007 года во главе со своими лидерами Петром Кузнецовым и Недогоном закрылись в пещере рядом с селом Никольское в ожидании «конца света» в мае 2008 года.

География 

Расположен Бековский район на юго-западе области граничит на севере — с Белинским райном Пензенской области, на востоке — с Сердобским районом Пензенской области, на юге — с Ртищевским районом Саратовской области, на западе — с Тамалинским районом Пензенской области. По территории района проходит Юго-Восточная железная дорога Саратов — Тамбов — Москва и примыкающий к ней отвод на Беково.

Площадь территории — 1016 км², из них сельхозугодий 82,5 тыс. га, пашни — 59,9 тыс. га. Район находится в зоне умеренно континентального климатического пояса, относится к плодородным чернозёмным районам. Рельеф местности и почвенно-климатические условия благоприятны для ведения сельского хозяйства. Это лесостепная зона с преобладанием степных ландшафтов. Лесные угодья занимают площадь 11.175 гектаров и расположены в основном в пойме реки Хопёр, малыми площадями встречаются на склонах речных долин и балок. Степная растительность сохранилась лишь по балкам и оврагам, лесным опушкам, так как основная часть земельных угодий распахана.

Животный мир в естественных условиях представлен общераспространёнными видами: хомяк, суслик, хорёк, тушканчик, мышь полевая, ёж, заяц, лисица. На водоёмах встречается ондатра, бобр. Из птиц — пустельга, жаворонок, калинка, лунь, цапля, куропатка. Водные источники — река Хопёр, более 10 мелких речек (Пяша, Миткирей, Малая Пяша и другие), многочисленные озёра и пруды. Всего площадь под водой составляет 1664 га.

История 

Район образован 16 июля 1928 года в составе Балашовского округа Нижне-Волжского края. С января 1934 года в составе Саратовского края, с декабря 1936 года — в Саратовской области. В феврале 1939 года передан в состав вновь образованной Пензенской области.

12 октября 1959 года к Бековскому району была присоединена часть территории упразднённого Свищевского района.

В 1963—1965 годах район был упразднён, его территория входила в состав Сердобского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Беково) проживают  % населения района.

Административное деление 
В Бековский район как административно-территориальное образование входят 1 рабочий посёлок (пгт) и 8 сельсоветов.

В муниципальный район входят 9 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 8 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Бековском районе 34 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
В декабре 2015 года хутор Вислый исключён из учётных данных административно-территориального устройства Пензенской области как населённый пункт фактически прекративший своё существование, в котором отсутствуют официально зарегистрированные жители.

Экономика 
На территории района в 2005 году было зарегистрировано 232 хозяйствующих субъекта различных форм собственности, 186 индивидуальных предпринимателей. Район сельскохозяйственный, с развитой перерабатывающей промышленностью. Основные направления деятельности сельских жителей: растениеводство (выращивание зерновых культур, сахарной свёклы, подсолнечника, кормовых культур), садоводство (яблоки), животноводство (производство молока и мяса), выращивание картофеля, овощей, разведением скота и пчёл.

Основных промышленных предприятий 6: ЗАО «Бековский сахарный завод» производит сахар-песок из сахарной свёклы и сырца, патоку, жом, известь; ОАО «Маслозавод «Бековский» вырабатывает масло сливочное, сыр, цельномолочную продукцию; Бековский пищекомбинат производит натуральные кондитерские изделия; ООО «Бековский хлеб» — хлебобулочные и кондитерские изделия; ООО «Бековохлебопродукт» вырабатывает муку.

Промышленное производство организовано в ООО «Агрофирма Евросервис-Беково», ООО «Агрофирма плодпром-Беково».

В районе ведётся капитальное строительство объектов и газификация населённых пунктов. Уровень газификации жилого фонда района природным газом составляет более 50 %, в пгт Беково — более 80 %.

Социально-культурная сфера 
Социально-культурная сфера представлена учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта. Функционируют 4 детских дошкольных учреждения (бюджетные), 24 школы, Дом детского творчества, Детская музыкальная школа и профессиональное училище ПУ-35. В сфере образования занято более 415 педагогических работников.
Также район имеет свою общественно-политическую газету «Бековский вестник», которая была учреждена 2 ноября 1930 года и имела название сначала «Колхозник», а до 1991 года «Коммунист».

Центральная районная больница, 2 врачебные амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, аптека и несколько аптечных пунктов, стоматологический кабинет. В учреждениях здравоохранения работают 35 врачей и 147 человек среднего медицинского персонала. Функционируют три учреждения социального обслуживания населения: центр социального обслуживания населения и пансионат для престарелых и инвалидов, в котором проживают 120 человек. Работает реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Из спортивных объектов выделяются районный стадион, стадион ЗАО «Бековский сахарный завод», 14 спортивных залов, 20 спортивных площадок. Развиты виды спорта: футбол, волейбол, лёгкая атлетика, городки, шахматы, теннис, бильярд, 2 тира. Для оздоровления детей действуют летний детский лагерь и при школах 20 летних оздоровительных площадок. Работают районный и 16 сельских домов культуры, 19 библиотек, краеведческий музей, 2 церкви и 1 молитвенный дом. На территории района расположены памятники истории начала XIX века: усадьбы Устинова, Макарова в пгт Беково и другие.

Известные люди 

С районом связаны имена выдающихся людей. Среди них:
 Аравин Пётр Васильевич — учёный-историк, исследователь истории русской и казахской музыки;
 Глотова Нина Михайловна — офтальмолог, доктор медицинских наук;
 Дроздов Иван Владимирович, писатель-фронтовик;
 Калинин Павел Васильевич — учёный в области минералогии;
 Крюков Адриан Александрович — учёный-офтальмолог (1849—1908);
 Нефёдов Вячеслав Викторович — кандидат исторических наук; вице-президент Фонда содействия развитию русской культуры (гор. Москва);
 Павкина Лидия Ивановна, Герой Социалистического Труда;
 Устинов Пётр Михайлович (1879—1937) — советский дипломат.
Финогеев Александр Витальевич - писатель, член Союза писателей России.

Герои Советского Союза — уроженцы Бековского района 
 Дубровин Михаил Яковлевич;
 Дудаков Александр Васильевич;
 Калинников Иван Емельянович;
 Петров Александр Иванович;
 Червяков Владимир Иванович.

Транспорт 
Основной вид транспорта автомобильный, на его долю приходится более 90 % грузовых и пассажирских перевозок. Длина пассажирских маршрутов 546 км, количество маршрутов 11, в том числе 2 междугородных. Услуги по перевозкам осуществляют одно специализированное автотранспортное предприятие и индивидуальные предприниматели. Имеется строительная организация ГУП «Бековское ДРСУ», располагающее значительными мощностями для проведения дорожно-строительных работ. Ряд предприятий по оказанию коммунальных услуг, связи, торговли, общественного питания, бытового и иного обслуживания населения, другие предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность района. По территории района проходит линия Юго-Восточной железной дороги «Ртищево—Тамбов—Москва» и ветвь «Вертуновская—Беково» (Бековская ветвь).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации района
 Видеопрезентация Беково
 Видеопрезентация с. Сосновка
 Видеопрезентация н.п. Первое Отделение (Раздольное)
 Сайт газеты «Бековский вестник»
 Пензенская область: города, веси, люди…